

Patronyme 

 Famille Clicquot, famille de maîtres facteurs d'orgues ;
 , dérivée de la précédente famille ;
 Simon Clicquot-Blervache (1723-1796), économiste français.

Voir aussi 

Patronyme français